Boesch est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bernard Boesch (1914-2005), peintre et architecte français
Brennan Boesch (né en 1985), joueur de baseball américain
Christophe Boesch (né en 1951), primatologue franco-suisse
 (1920-1998), joueur de hockey sur glace canadien
Gaspard Boesch (né en 1968), auteur dramatique suisse
Jacques Boesch (né en 1949), auteur suisse
Paul Boesch (1889-1969), artiste peintre suisse
 (1928-2019), officier de la US Navy
 (1918-2012), soprano autrichienne
Sofia Boesch Gajano (née en 1934), historienne italienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme